Beresford kan som auktorsförkortning betyda:

 Pamela Beresford
 Thomas P. Beresford

Robotskapade auktorsförkortningar